Hrvatsko Zagorje, een streek in het noorden van Kroatië;
Krapina-Zagorje, een provincie van Kroatië in de streek Hrvatsko Zagorje;
Dalmatinska Zagora, een streek in centraal Dalmatië, Kroatië;
Zagorje (Slovenië), een streek in Slovenië;
Zagorje (Krnjak)
Zagorje (Kršan)
Zagorje (Ogulin)

Plaatsen in Slovenië:
Zagorje (Kozje)
Zagorje (Pivka) 
Zagorje (Sveti Tomaž)